E néven ismert történelmi megállapodások
 granadai szerződés (1491): megállapodás Boabdil granadai szultán és a katolikus uralkodók (Kasztília és Aragónia királyai) között, Granada kapitulációjáról és a keresztények alattvalóivá vált mórok jogairól. Lezárta granadai háborút, vele a spanyol reconquistát.
 granadai szerződés (1500): titkos katonai szerződés XII. Lajos francia király és II. Ferdinánd aragóniai király között a Nápolyi Királyság területének közös elfoglalásáról és felosztásáról.